Enos – personaggio biblico antidiluviano
Enos - patriarca della Chiesa d'Oriente
Enos – abbreviazione convenzionale del Libro di Enos
Enos – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1980 al 1981
Enos – città della Turchia
Enos – area non incorporata nella Contea di Newton in Indiana
Enosh – nome proprio di persona ebraico maschile